Średniak – polana w Gorcach
 Średniak – szczyt w Gorcach
 Średniak – szczyt w masywie Śnieżnika
 Średniak – szczyt w Karkonoszach